Красносе́льское шоссе́:
 Красносельское шоссе — шоссе в Стрельне Петродворцового района и Сергиеве Красносельского района Санкт-Петербурга.
 Красносельское шоссе — шоссе в Горелове Красносельского района.
 Красносельское шоссе — шоссе в Пушкине Пушкинского района.